Емен може да се отнася за:

 Емен, село в България, община Велико Търново
 Емен (Нидерландия), град в Нидерландия
 Емен (Швейцария), град в Швейцария
 Емен (община), община в Нидерландия